Willkommen Österreich ist der Name folgender Fernsehsendungen:

 eine Late-Night-Show auf ORF eins, siehe Willkommen Österreich (Late-Night-Show)
 ein von 1995 bis 2007 laufendes Fernsehmagazin auf ORF 2, siehe Willkommen Österreich (Fernsehmagazin)